Дмитрий Кайгородов:
 Кайгородов, Дмитрий Вениаминович (род. 1979) — российский футболист.
 Кайгородов, Дмитрий Иванович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 17 апреля 1915.
 Кайгородов, Дмитрий Никифорович (1846—1924) — русский лесовод, специалист в области лесной технологии, орнитологии, педагог и популяризатор естествознания.